

Biografia
Nata a Losanna, Melissa Pollien iniziò a scrivere all'età di otto anni. Nel 2012 pubblicò il suo primo romanzo fantasy facente parte di una trilogia, dal titolo Il Regno di Langrovika.
Questo suo primo libro riscosse un particolare successo di pubblico giovanile in Svizzera, risultando come il secondo libro più venduto nella categoria giovanile in Svizzera nel 2013.

Opere letterarie

Note